Karlo II. može biti:

 Karlo II., austrijski nadvojvoda (1540. – 1590.), iz kuće Habsburg
 Karlo II., francuski kralj (823. – 877.), iz kuće Karolinga
 Karlo II., kralj Ugarske i Hrvatske (Drački), (1385. – 1386.), iz kuće Anžuvinaca
 Karlo II., kralj Navarre (1332. – 1387.), iz kuće Evreux
 Karlo II., kralj Španjolske (1661. – 1700.), iz kuće Habsburg
 Karlo II., princ Monaka
 Karlo II., kralj Engleske (1630. – 1685.). iz kuće Stuart
 Karlo II., rumunjski kralj (1893. – 1953.), iz kuće Hohenzollern-Sigmaringen 
 Karlo II., kralj Napulja (1248. – 1309.), iz kuće Kapetovića i Anžuvinaca